Carandini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Carandini (* 1937), italienischer Klassischer Archäologe
 Filippo Carandini (1729–1810), Kardinal der katholischen Kirche
 Marie Carandini (1826–1894), britische Opernsängerin
 Nicolò Carandini (1896–1972), italienischer Politiker
 Christopher Lee (Vollständiger Name: Sir Christopher Frank Carandini Lee, 1922–2015), britischer Schauspieler und Sänger